Il doppio dell'Open Gaz de France 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Virginie Razzano e Iva Majoli erano le detentrici del titolo, ma solo la Razzano ha partecipato in coppia con Émilie Loit.

La Loit e la Razzano hanno perso nel 1º turno contro Jelena Dokić e Magdalena Maleeva.

Nathalie Dechy e Meilen Tu hanno battuto in finale Janette Husárová e Elena Dement'eva che sono state costrette a ritirarsi quando Dementieva ha accusato una bronchite.

Teste di serie
 Daniela Hantuchová /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
n/a
 Barbara Schett /  Magüi Serna (primo turno)
 Jelena Dokić /  Magdalena Maleeva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2002